Neitzert steht für:

 Neitzert (Rodenbach bei Puderbach), Ortsteil von Rodenbach bei Puderbach in Rheinland-Pfalz
 Dieter Neitzert (* 1923), deutscher Historiker
 Lutz Neitzert (* 1958), deutscher Soziologe und Publizist